Крокодил (Crocodylus) — рід плазунів родини справжніх крокодилів.

Друковані видання 
 «Крокодил» — радянський і російський сатиричний журнал, що виходить з 1922 року
 «Крокодил» — гумористичний і сатиричний журнал, який виходив в Одесі в 1911-12 рр. Його видавцями були фейлетоніст Б. Фліт і художник-карикатурист Ф. Сегаль. Всього вийшло 63 номери. Після Лютневої революції Б. Фліт і Ф. Сегаль працювали у «журналі революційної сатири» «Бомба» (Ф.Сегаль взяв собі псевдонім «Ф.Крокодилов»)

Література 
 «Крокодил» — оповідання Ф. М. Достоєвського
 «Крокодил» — віршована казка К. І. Чуковського
 «Крокодил» — роман (1990) російського письменника, літературознавця і філософа В. К. Кантора

Кінематограф 
 «Крокодил» — анімаційний фільм 1991 року студії Укранімафільм.
 «Крокодил» — американський фільм жахів 2007 року.
 «Дівчинка і крокодил» — радянський повнометражний чорно-білий художній фільм

Техніка 
 Крокодил — різновид затискача для тимчасового з'єднання
 Крокодил — тип електровоза
 «Крокодил» — жаргонна назва вертольота Мі-24
 «Крокодил» () — вогнеметний варіант англійського танка Churchill

Примітки